Le Championnat d'Italie de Serie B 1972-1973 est la  de la compétition qui fut remportée par le Genoa CFC.

Classement 

|}

1972-1973
Championnat Italie Football 1972-1973 D2
Championnat Italie Football 1972-1973 D2
Italie D2
Italie D2
Football en Italie en 1972
Football en Italie en 1973